De Dans van de Tijd, schilderij van Nicolas Poussin
 A Dance to the Music of Time (Powell), een twaalfdelige romancyclus van Anthony Powell (1951-1975)
 A Dance to the Music of Time (miniserie), een miniserie gebaseerd op deze romancyclus uit 1997